Dippe bzw. Dippé ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Dippe (1852–1919), deutscher Politiker, preußischer Landrat
 Hermann Dippe (1867–?), deutscher	Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter des Preußischesn Abgeordnetenhauses
 Kai Dippe (* 1990), deutscher Handballspieler
 Maria Dippe (1844–1929), deutsche Esperantistin, siehe Marie Hankel
 Mark A. Z. Dippé (* 1958), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent
 Yorck Dippe (* 1969), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

Dippe steht außerdem für:
 Gebrüder Dippe, Unternehmerfamilie in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt
 Frankfurter Dippemess, Steinguttopf in Südhessen

Siehe auch:
 Dippes Hof